Le Windy City Open 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du 15 au . 
Le  mondial Amr Shabana remporte le titre en battant Anthony Ricketts en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 
 

Masculin 2007
Squash en 2007
Sport à Chicago en 2007
Sport aux États-Unis en janvier 2007